Archbold kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Archbold
 Andrea B. Archbold

Robotskapade auktorsförkortningar